Firebrand est un personnage de plusieurs jeux vidéo Capcom.
Firebrand est un personnage de comics Marvel.
Firebrand est un personnage de comics DC.
Firebrand Games est une société de développement de jeux vidéo.